Колонија Франсиско И. Мадеро има више значења:

 Колонија Франсиско И. Мадеро, Ла Гомења (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро, Ел Гато Негро (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро, Колонија Агрикола (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро, Ла Нопалера (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Мазапилтепек де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро, Лас Месиљас (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Франсиско И. Мадеро (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику